Сім мудреців (Веди)
 Сім мудреців (Давня Греція)